Родригес — найсхідніший з острів в архіпелазі Маскаренських островів, належить Республіці Маврикій.
 Педро-Родригес — муніципалітет в Іспанії.

Див. також 
 Родрігес